Ва́йя:
 Вайя (от ) — ботанический термин, обозначающий:
 листоподобный орган папоротников и некоторых примитивных голосеменных растений в том числе семенных папоротников;
 в просторечии этим термином может называться перисторассечённый пальмовый лист.
 Вайя () — тёмное «море», которое окружало мир до катаклизма конца Второй эпохи в космологии Средиземья.

Населённые пункты 
 Вайя — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Вайя () — город в Венгрии.